Государственное общество Монетный двор () — государственное предприятие, контролируемое правительством Аргентины и непосредственно подчиняющееся Министерству экономики и финансов. Отвечает за печать банкнот и чеканку монет, как законных платёжных средств.

Он также отвечает за печать марок, паспортов, официальных бланков и изготовление медалей. Был основан 29 сентября 1875 года, ​​первый завод был запущен 14 февраля 1881 года.

В 1927 году монетный двор открыл свой ​​музей, в котором хранятся документы, монеты и марки огромной исторической ценности.

Ссылки 
 Historia de la moneda

См. также 
 Аргентинское песо

Государственные компании Аргентины
Производители банкнот
Производители знаков почтовой оплаты